Миза — тип населеного пункту, окрема садиба з господарством, хутір, маєток, як правило на територіях, які історично були заселені фінськими (угро-фінськими) етносами.

Прізвище 
 Миза Володимир Іванович (1915—1944) — герой Німецько-радянської війни

Топонім

Миза (Каргопольський район) — село в  Каргопольському районі Архангельської області.
 Миза (Плесецький район) — село в Плесецькому районі Архангельської області.
 Миза (Приморський район) — село в  Приморському районі Архангельської області.
 Миза (Ємецьке сільське поселення) — село в  Ємецькому сільському поселенні  Холмогорського району Архангельської області.
 Миза (Копачевський сільське поселення) — село в  Копачевському сільському поселенні Холмогорського району Архангельської області.
 Миза (Кадуйський район) — село в Кадуйському районі Вологодської області
 Миза (Бокситогорський район) — село в  Бокситогорському районі Ленінградської області;
 Миза (Гатчинський район) — село в Гатчинському районі Ленінградської області;
 Миза (Ардатовський район) — селище в Ардатовському районі Нижньогородської області;
 Миза (Кулебакський район) — селище в Кулебакському районі Нижньогородської області;
 Миза (станція) — кінцева станція Горьківської залізниці та зупинка транспорту в Приокському районі Нижнього Новгорода;
 Миза (Нижній Новгород) — історична частина Приокського району Нижнього Новгорода;
 Миза (Новгородська область) — село у Валдайському районі Новгородської області.
 Миза (Тосненський район) — село в Тосненському районі Ленінградської області.
 Миза (Тульська область) — село в Ленінському районі Тульської області.
 Миза (Комі) — село в  Усть-Цілемському районі Республіки Комі.
  Архієрейська миза — садиба в селищі Волховський (мікрорайон  Великого Новгорода)
 Миза-Івановка — селище в Гатчинському районі Ленінградської області.
 Красна Миза — назва селища Оржиці  Ломоносовського району Ленінградської області за радянських часів.
 Красна Миза — село в  Волосовському районі Ленінградської області.
 Саарська або Сарська миза — початкова назва майбутнього міста  Пушкіна.
 Миза-Раєва — історична садиба, нині на території Москви.
 Сметанінська Миза — історичний район Великого Новгорода.
 Сперанська Миза — село в  Новгородському районі Новгородської області.